L'équipe du Togo de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs togolais. Elle est placée sous l'égide de la Fédération togolaise de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours aux Championnats d'Afrique des Nations

Joueurs célèbres

Sélectionneurs successifs 
 2011:  Guy Arnaud

Notes et références

Liens externes 

Togo
Basket-ball au Togo